Валенти́н Вла́сов:
 Власов, Валентин Александрович (1947—2017) — генерал-полковник, начальник Академии Федеральной службы безопасности.
 Власов, Валентин Викторович (род. 1947) — российский биохимик, академик РАН.
 Власов, Валентин Николаевич (1899—1969) — заслуженный артист РСФСР (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1954).
 Власов, Валентин Степанович (1946—2020) — советский и российский государственный и политический деятель, дипломат.